Il singolare del Brașov Challenger 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Daniel Gimeno Traver era il detentore del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Thiemo de Bakker ha battuto in finale 7–5, 6–0 Pere Riba.

Teste di serie

  Thiemo de Bakker (campione)
  Pere Riba (finale)
  Kamil Čapkovic (primo turno)
  Carles Poch-Gradin (primo turno)

 Iñigo Cervantes-Huegun (primo turno)
 Pablo Santos (quarti di finale)
 Miguel Ángel López Jaén (primo turno)
 Raemon Sluiter (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Brașov Challenger 2009